Christoffer Carlsson (1986) – scrittore svedese
 Christoffer Carlsson (1989) – calciatore svedese
 Christoffer Carlsson (1991) – canoista svedese